«13 nouvelles chansons» (франц. 13 нових пісень) — сьомий успішний музичний альбом французького співака Джо Дассена. Пісні «Quand on a seize ans», «Fais moi de l'électricité» та «Les Plus Belles Années de ma vie» стали хітами 1973 року.

Композиції

Посилання 

   «13 nouvelles chansons»  

Альбоми Джо Дассена